Misstag kan syfta på:

 Misstag (schack) – ett mycket dåligt drag
 Misstagsteori – en svenska beteckningen på den värdenihilistiska position som på engelska kallas "moral error theory"

Se även 
 Misstaget